Cardington (Bedfordshire), een plaats in het Engelse Bedfordshire
 Cardington (Shropshire), een plaats in het Engelse Shropshire
 Cardington (Ohio), een plaats in Ohio
 Cardington (Lifesigns), studioalbum van Lifesigns uit 2017